Гури́ев — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Гуриев, Владимир Владимирович (род. 1976) — российский журналист.
 Гуриев, Сергей Маратович (род. 1971) — российский экономист, профессор парижской Школы политических наук (Sciences Po).

См. также 
 Гуриево
 Гуреев
 Гурьев